Говорли́вая — антропоним и топоним в России.

Фамилия 
Говорливая — женская фамилия, производная от мужской Говорливый.

Топоним

Чукотский автономный округ 
 Говорливая — река, правый приток р.Медленная, координаты 67°59' с.ш. 160°35' в.д., код ГКГН 768036.
 Говорливая — гора, северо-западнее г. Извилистая, правобережье р. Говорливая, координаты 66°33' с.ш. 176°45' в.д., код ГКГН 785377.
 Говорливая — река, левый приток р.Эгилькнывеем, координаты 67°46' с.ш. 167°35' в.д., код ГКГН 768440.
 Говорливая — река, левый приток р. Озерная, координаты 66°35' с.ш. 176°43' в.д., код ГКГН 559351.

См. также 
 Говорливое
 Говорливый